

Domaine social ou économique 
 L'enrichissement désigne l'accroissement de richesse ou du patrimoine
 Enrichissement sans cause

Domaine scientifique 
 L'enrichissement de l'uranium est un procédé qui consiste à augmenter la proportion d'isotope fissile dans l’uranium, et de réduire le besoin en uranium des centrales nucléaires.
 Enrichissement de l'uranium en France
 Un enrichissement désigne un dispositif mis en place dans l'environnement d'animaux sauvages captifs ou domestiques afin de les stimuler et d'améliorer leur bien-être

Domaine alimentaire 
 L'enrichissement alimentaire est l'introduction dans un aliment d'éléments censés améliorer son